Довгопол Василь Микитович (1919—1981) — український історик, доктор історичних наук.
 Довгопол Віталій Іванович (1912—2000) — доктор економічних наук, професор.
 Довгопол Наталія Олександрівна ( 1987) — сучасна українська письменниця.
 Довгопол Олександр Іванович ( 1965) — російський політик, юрист.